Ghanas fodboldlandshold er det nationale fodboldhold i Ghana. Det administreres af Ghana Football Association. Holdet har kun tre gange, i 2006, 2010 og 2022 kvalificeret sig til VM i fodbold. I 2006 nåede man som det eneste afrikanske land videre fra den indledende gruppe, da man besejrede både Tjekkiet og USA. I 1/8-finalen blev ghaneserne dog besejret med 3-0 af Brasilien. 

Mere succes er det blevet til i Africa Cup of Nations, som Ghana har deltaget i hele 17 gange, med fire guldmedaljer som resultat. Titlerne er kommet i hus i slutrunderne i 1963, 1965, 1978 og 1982.

Ghana har også adskillige gange deltaget i OL, og holdets største præstation i denne sammenhæng kom ved OL i Barcelona i 1992. Her vandt landet turneringens bronzemedaljer, efter undervejs blandt andet at have mødt Danmark.

Resultater

VM

Africa Cup of Nations

Kendte spillere 

 Abédi Pelé
 Asamoah Gyan
 Michael Essien
 Matthew Amoah
 Sulley Muntari
 Stephen Appiah
 Anthony Yeboah
 Samuel Kuffour
 Kevin-Prince Boateng
 Andre Ayew

Eksterne henvisninger 
 Forbundets hjemmeside

Noter 

Landshold
Fodboldlandshold i Afrika